De Engelstalige versie van de roman Naar het middelpunt der aarde van de Franse schrijver Jules Verne
Films gebaseerd op deze roman:
Journey to the Center of the Earth (1959), een Amerikaanse avonturenfilm uit 1959
Journey to the Center of the Earth (1993), een Amerikaanse televisiefilm uit 1993
Journey to the Center of the Earth (2008, televisiefilm), een Amerikaanse televisiefilm uit 2008 met onder anderen Rick Schroder
Journey to the Center of the Earth (2008, Warner Bros.), een Amerikaanse 3-D film uit 2008 van de Amerikaanse filmstudio en -distributeur Warner Bros. met onder anderen Brendan Fraser
Journey to the Center of the Earth (2008, The Asylum), een Amerikaanse avonturenfilm van de Amerikaanse filmstudio en -distributeur The Asylum uit 2008
Journey to the Center of the Earth (animatieserie), een animatieserie gebaseerd op de roman

Zie ook 
Journey to the Centre of the Earth (album), een album van de Engelse muzikant Rick Wakeman
Journey to the Center of the Earth (attractie) in Tokyo DisneySea
Journey to the Center of the Earth (computerspel), een computerspel van het genre actiespel en avonturenspel
Journey to the Centre of the Earth plus, een livealbum van Rick Wakeman uit 2002